PMM – rosyjski pistolet samopowtarzalny
 PMM – polski pistolet maszynowy
 Przenośny Miotacz Min (PMM)
 Puchar Mistrza Mistrzów (PMM) – nagroda dla najlepszego Mistrza Gry RPG
 Polski Mistrzowski Manewr (PMM) – polska grupa hip-hopowa